Metiletiltriptamin (skraćeno MET) se može odnositi na:

 N-Metil-N-etiltriptamin
 4-Metil-α-etiltriptamin
 7-Metil-α-etiltriptamin